Словакия на I Европейских играх, которые прошли в июне 2015 года в столице Азербайджана, в городе Баку, была представлена 179 спортсменами.

Награды

Золото

Серебро

Бронза

Состав команды 

  Борьба
 Греко-римская борьба
 Даниэль Кочар
 Иштван Леваи
 Рихард Риго
 Войтех Якуш

 Велоспорт
  Велоспорт-маунтинбайк
 Михал Лами
 Франтишек Лами

 Карате
 Ингрида Суханкова

 Триатлон
 Рихард Варга
 Лукаш Шишка
 Романа Гайдосова
 Ивана Курячкова

Результаты

Борьба 

В соревнованиях по борьбе разыгрывалось 24 комплекта наград. По 8 у мужчин и женщин в вольной борьбе и 8 в греко-римской. Турнир проходил по олимпийской системе с выбыванием. В утешительный раунд попадали участники, проигравшие в своих поединках будущим финалистам соревнований. Каждый поединок состоит из двух раундов по 3 минуты, победителем становится спортсмен, набравший большее количество баллов. По окончании схватки, в зависимости от результатов в каждом из раундов спортсменам начисляются классификационные очки.

Мужчины
Греко-римская борьба

Легенда: 
VT — победа на туше; 
PP — победа по очкам с техническим баллом у проигравшего; 
PO — победа по очкам без технического балла у проигравшего; 
SP — техническое превосходство, победа по очкам с разницей более, чем в 6 баллов с техническим баллом у проигравшего; 
ST — техническое превосходство, победа по очкам с разницей более, чем в 6 баллов без технического балла у проигравшего;

Велоспорт

Маунтинбайк 
Соревнования по маунтинбайку проводилились в построенном специально для игр велопарке. Дистанция у мужчин составляла 36,7 км, а у женщин 27,9 км.
 Мужчины

Гребля на байдарках и каноэ 
Соревнования по гребле на байдарках и каноэ проходили в городе Мингечевир на базе олимпийского учебно-спортивного центра «Кюр». Разыгрывалось 15 комплектов наград. В каждой дисциплине соревнования проходили в три этапа: предварительный раунд, полуфинал и финал.

Карате 

Соревнования по карате проходили в Бакинском кристальном зале. В каждой весовой категории принимали участие по 8 спортсменов, разделённых на 2 группы. Из каждой группы в полуфинал выходили по 2 спортсмена, которые по системе плей-офф разыгрывали медали Европейских игр.

Женщины

Триатлон 

Соревнования по триатлону состояли из 3 этапов — плавание (1,5 км), велоспорт (40 км), бег (9,945 км).

Мужчины

Женщины

Примечания 

Страны на Европейских играх 2015 года
Словакия на Европейских играх 
Спорт в Словакии в 2015 году